Le Triangle Attila est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru
 Nadine
 Renard : agent secret français

Autres personnages 
 Le Bourreau : chef du « Triangle Attila »
 Curt Vesper : agent triple et membre du Triangle
 Jan Morgenthau : membre du Triangle
 Professeur Hermelin

Lieux 
 Paris

Résumé 
Renard, agent des services spéciaux français, est à la poursuite de trois espions internationaux, dont le Bourreau, organisés dans un groupe appelé le "triangle Attila". Ces trois individus veulent voler les armes secrètes du Professeur Hermelin. Alors que Renard a pénétré dans le QG du triangle, celui-ci explose. Mais on ne découvre que trois cadavres carbonisés. Peu après Ric est contacté par un mystérieux "Super Espion", pour qu'il serve d'intermédiaire. Un rendez-vous est donné à Ric par les deux adjoints de Renard, mais le bâtiment et les environs du lieu de rendez-vous sont ravagés par un séisme, provoqué artificiellement. "Super Espion" devient plus menaçant et demande que Hermelin cesse de développer ses armes. Ric, Bob et Ledru sont surveillés par les services secrets, afin de les écarter des suspects.

Ric se demande qui est mort dans le QG du triangle : les trois membres sont peut-être encore vivants et actifs C'est au tour de l'immeuble de Ric d'être détruit par un séisme, ainsi que deux autres lieux. Par triangulation, la police repère la planque et l'assiège. Les bandits sont partis mais on retrouve Renard, grièvement blessé et torturé. Après un dernier ultimatum du triangle en direct à la télévision, Ric, intrigué par le comportement de Ledru, le suit discrètement et arrive au repaire du triangle. 

Après des échanges de coups de feu et l'intervention de Bourdon, les membres du triangle sont démasqués. Il s'agit de Renard et ses deux adjoints, qui agissaient par idéalisme. Les cadavres découverts au QG seraient bien ceux des trois malfrats, mais Ric ne croit pas à la mort du Bourreau...

Action et rebondissement 
La Porsche de Ric est une nouvelle fois détruite. Il utilise alors la "deuche" de Nadine.

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1988